GND — акронім латинкою з літер "G", "N", "D":
 GND (також gnd) — в різних наукових дисциплінах (наприклад, електриці) скорочення від  - "земля" — позначення на устаткуванні і в документації:
 рівня земної поверхні
 електричного нульового потенціалу
 Земля (електроніка) — шина нульового потенціалу — вузол електричного кола, потенціал якого умовно приймається за нуль (див. також Заземлення)
GND — Gemeinsame Normdatei — німецька система класифікації та систематизації, база даних нормативного контролю